Asas bzw. Asàs steht für:
 Ases, enharmonische Verwechslung des Tons G

geographische Objekte:
 Asas (Fluss), Zufluss des Todscha-Sees in der Republik Tuwa (Russland)
 Asas (Naturreservat), Naturreservat in der Republik Tuwa (Russland)
 Asas-See, siehe Todscha-See
 Asas-Vulkanfeld, vulkanische Formation in der Republik Tuwa (Russland)
 A'zāz (Asas), Stadt im Gouvernement Aleppo in Syrien
 Asàs, okzitanischer Name von Azas, französische Gemeinde